Příjmení Helcl nosí více významných osobností:

 Jan Helcl (* 1941) – český fotbalista, útočník
 Jaroslav Helcl (1930–2012) – český epidemiolog
 Vlastimil Helcl (1953–2017) – český výtvarník, fotograf, typograf, disident, šéfredaktor a vydavatel týdeníku Přehled